Ernest Koroma – ex calciatore sierraleonese
Ernest Bai Koroma – imprenditore e politico sierraleonese
Francis Koroma – ex calciatore sierraleonese
Ibrahim Koroma – calciatore sierraleonese
Ishmael Koroma – calciatore sierraleonese
Omar Koroma – calciatore gambiano